Forro kan syfta på:
 Forro (folkgrupp) – en etnisk grupp i São Tomé och Príncipe.
 Forro (språk) – ett kreolspråk talat av denna folkgrupp.
 Forró – en brasiliansk musikstil, särskilt populär i nordöstra Brasilien